Hersch es el apellido de las siguientes personas:
 Fred Hersch, pianista de jazz.
 Jeanne Hersch, filósofa suiza.
 Rainer Hersch, músico y comediante.
 Seymour Hersh, periodista estadounidense